Мархамат Байляр оглы Тагиев (; род. 10 февраля 1994, Лерик, Азербайджанская ССР) — азербайджанский боец смешанных единоборств. Чемпион мира, двукратный чемпион Евразии, многократный чемпион Азербайджана, победитель и призёр международных турниров по универсальному бою, дзюдо.

Биография 
Эхтирам Тагиев родился 10 февраля 1994 года в селе Гедимекючя () Лерикского района Азербайджана. В детском возрасте вместе с семьей переехал в Баку. В 2001-08 годах обучался в средней школе № 22 имени Фируза Байрамова города Баку. С 8-го по 11-й классы обучался в средней школе имени Адиля Искендерова. В 2012—2013 годах проходил воинскую службу в рядах вооруженных сил Азербайджана.

Спортивная карьера 
В возрасте 10 лет начал заниматься карате. С 12 лет занимался дзюдо. Первым тренером был Ибад Шабанов. В 2012—2013 годах, будучи в армии, принимал участие в соревнованиях по многоборью. После армии начал заниматься боями без правил. Тренером спортсмена был судья международной категории Вюсал Байрамов. На данный момент тренируется под руководством Хамиса Мамедова. Кроме ММА занимается также дзюдо, джиу-джитсу, боксом и грэпплингом.

Профессиональные бои 
26 декабря 2014 года провёл свой первый профессиональный бой ММА в Баку, в полулегком весе (61—66 кг) против своего соотечественника Гюндуза Гараева, в котором потерпел поражение.

Достижения

Примечания

Источники 
 Merhemet Tagiyev
 All of Tagiyev’s past fights
 Tağıyev Mərhəmət grapling Azərbaycan çenpiyanatı

Бойцы смешанных единоборств Азербайджана